Marcha (Jakoetië), plaats in de Russische autonome republiek Jakoetië
 Marcha (Lena), zijrivier van de Lena in Jakoetië
 Marcha (Viljoej), zijrivier van de Viljoej in Jakoetië
 Artiestennaam van de Nederlandse zangeres Marga Bult (1956)
 Marcha Chocolaad (winnares Prinses Christina Compositie Concours 2007)